Сукач — прізвище і топонім:

Прізвище 
 Сукач Георгій Олексійович (1943—2012) — український учений-фізик.
 Сукач Микола Архипович (1919—1944) — Герой Радянського Союзу.
 Сукач Микола Васильович ( 1946) — український диригент.
 Сукач Олександр Давидович (1905—1965) — радянський конструктор вугільних комбайнів, лауреат Державних премій СРСР.

Топонім 
 Сукач (Брестська область) — село в Брестській області Білорусі.

Див. також 
 Сукачі
 Сукачов